Spojení písmen F a R může mít různé významy:

FR 
 FR centrum – hudební vydavatelství
 FR – kód ISO 3166-2 pro Francii
 zkratka stanice metra Florenc (též FR-B a FR-C dle jednotlivých linek)
 Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
 AL-FR – kód ISO 3166-2 pro okres Fier
 CH-FR – kód ISO 3166-2 pro kanton Fribourg

Fr 
 francium – chemický prvek
 frankovka – odrůda vinné révy
 František

fr 
 francouzština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.fr 
 .fr – internetová doména nejvyššího řádu pro Francii

Externí odkazy